Первый дивизион 1929/1930 — 30-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 1 сентября 1929 года и закончился 30 марта 1930 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1929/1930
Бельгия
Бельгия
1929 год в Бельгии
Спорт в Бельгии в 1930 году